Borger ou Börger peut faire référence à :

Personnes :
 A. P. (Ace) Borger (1888-1934), un constructeur de villes américain,
 David Borger (1969-), un homme politique australien,
 Egon Börger (1946-), un scientifique de l'informatique allemand,
 Gloria Borger, une journaliste et commentateure,
 Karla Borger (1988-), une joueuse de beach-volley allemande,
 Rykle Borger, un assyriologiste allemand,

Toponymes :
 Borger, village de la province de Drenthe, commune de Borger-Odoorn,
 Borger-Odoorn, commune de la province de Drenthe aux Pays-Bas,
 Borger, une localité du comté de Hutchinson au Texas aux États-Unis, où a grandi l'actrice Emy Coligado,

Voir aussi 
 Borge
 Börger, commune de Basse-Saxe, en Allemagne